Möselsberg ist der Name von Orten:

 Möselsberg (Ummendorf), Ortsteil der Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Möselsberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern